LP1 (Joss Stone), een muziekalbum uit 2011 van Joss Stone
 LP1 (Liam Payne), een muziekalbum uit 2019 van Liam Payne